Il doppio del Sybase Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jan-Michael Gambill e Scott Humphries erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Gambill con Jonathan Stark e Humphries con Justin Gimelstob.

Gimelstob e Humphries hanno perso nei quarti di finale contro Simon Aspelin e Johan Landsberg.

Gambill e Stark hanno perso in finale 6–3, 7–6 (7–4) contro Mark Knowles e Brian MacPhie.

Teste di serie
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (quarti di finale)
 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (quarti di finale)
 Neville Godwin /  Rick Leach (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Brian MacPhie (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sybase Open 2001
ATP Tour 2001